

Toponymes
 Croisette est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais.
 Le cap Croisette est un cap situé à Marseille (France).
 La Croisette est une avenue le long du littoral de Cannes (France).
 Croisettes est une station de la ligne M2 du métro de Lausanne en Suisse.

Divers
 La croisette en minéralogie est un synonyme de staurolite.
 La croisette du Katanga est une monnaie africaine.
 En héraldique, une croisette est une petite croix, généralement au nombre de trois ou plus dans l'écu.
 Le gaillet croisette  est une plante herbacée.
 La gentiane croisette est une plante herbacée.
 L'azuré de la croisette est un insecte lépidoptère.